Івонн Коулі і Пеггі Мічел були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Сью Баркер і Глініс Коулс.

Енн Кійомура і Савамацу Кадзуко виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Бетті Стов з рахунком 7–5, 1–6, 7–5.

Сіяні пари 

  Івонн Коулі /  Пеггі Мічел (2 коло)
  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Кріс Еверт /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Маргарет Корт /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір